Николай Бенуа: Бенуа, Николай Александрович (1901—1988) — русский художник, почётный член Академии Художств СССР.
 Бенуа, Николай Альбертович (1881—1938) — штабс-офицер российской армии, создатель первой в мире звукометрической станции.
 Бенуа, Николай Леонтьевич (1813—1898) — русский архитектор, академик и профессор архитектуры Императорской Академии художеств.

Примечания